Geode (mineralogie), een hol stuk gesteente dat aan de binnenzijde begroeid is met kristallen
 La Géode, een Parijse bioscoop in de vorm van een geodetische koepel
 AMD Geode, een system-on-a-chip van AMD